Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Sardos – Lot e Garonna
 Saint-Sardos – Tarn e Garonna